Jan I van Blois ( -1280), graaf van Blois
Jan II van Blois ( -1381), graaf van Blois
Jan van Beaumont ( -1355) noemde zich ook wel Van Blois, vanwege zijn verwantschap met het huis Blois
Jan I van Châtillon (1384-1404) noemde zich ook wel van Blois, vanwege zijn verwantschap met het huis Blois
Jan van Châtillon ( -1454), een zoon van bovengenoemde